Гидрофор может означать:
 Гидрофор — прибор для взятия образцов воды с разных глубин.
 Гидрофор — устройство, заменяющее расширительный сосуд.
 Гидрофор () — водонос, несущий гидрию.

См. также 
 Гидроаккумулятор
 Танкер